Arroyo San Pedro ist der Name folgender Flüsse:

 Arroyo San Pedro (Arroyo Bellaco), Nebenfluss des Arroyo Bellaco, Uruguay
 Arroyo San Pedro (Arroyo Chapicuy Grande), Nebenfluss des Arroyo Chapicuy Grande, Uruguay
 Arroyo San Pedro (Río Nazareno), Nebenfluss des Río Nazareno, Argentinien